Phuket – isola della Thailandia
 Phuket – provincia thailandese il cui territorio è coperto quasi per intero dall'isola
 Phuket – distretto capoluogo (amphoe mueang) della provincia
 Phuket – città principale dell'isola
 Aeroporto di Phuket – unico aeroporto dell'isola
 Phuket Air – compagnia aerea che ha un hub all'aeroporto di Phuket
 Catena di Phuket – gruppo montuoso che si estende nelle province di Phuket, Surat Thani e Phang Nga